Tudela är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Tudela ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tudela är huvudsakligen platt. Tudela ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Tudela. Runt Tudela är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Tudela är det största samhället i trakten. Trakten runt Tudela består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra